Sinticio puede referirse a:

 Sinticio, obispo de Toledo (España) en 467-482.
 En medicina, un sinticio es una especie de amasijo celular formado por células fusionadas.